Лети́сия Марсе́ла Бре́диче (; род. 26 декабря, 1972, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинская актриса, певица, фотомодель.

Биография 
Рано начала играть в театре. Снималась в кино в Аргентине и Испании.  Позировала для аргентинского издания журнала «Плейбой». Русскому зрителю наиболее известна по роли сестры главного героя фильма режиссёра Фабиана Белински «Девять королев».

Фильмография 
 Музей / Museo (2018)
 El Elegido (2011)
 Тетро / Tetro (2009, Фрэнсис Форд Коппола)
 El frasco (2008, Альберто Лекки)
 Mujeres Asesinas (2006)
 La Suerte Está Echada (2005)
 Ay Juancito (2004, Эктор Оливера)
 Locas de Amor (2004)
 Día Que Me Amen (2003)
 ¿Sabés Nadar? (2002)
 Kamchatka (2002, Марсело Пиньейро)
 En La Ciudad Sin Límites (2002)
 Muertos de Amor (2002)
 La Mujer de Mi Vida (2001)
 22, El Loco (2001)
 Nueve Reinas (2000) - Девять королев
 Almejas Y Mejillones (2000)
 Tiempofinal (2000)
 Палёные деньги/Plata Quemada (2000, Марсело Пиньейро) .
 Cóndor Crux, La Leyenda (2000)
 Cómplices (1998)
 Cenizas del Paraíso (1997, Марсело Пиньейро, Серебряный кондор Ассоциации кинокритиков Аргентины лучшей актрисе второго плана)
 Sin Querer (1997)
 Años rebeldes (1996, Серебряный кондор Ассоциации кинокритиков Аргентины лучшей актрисе)
 De Poeta Y de Loco (1996)
 Alta Comedia (1996)
 La Hermana Mayor (1995)
 Vivo Con Un Fantasma (1993)
 La Peste (1992, Луис Пуэнсо)

Признание 
 1993 — Премия Ассоциация кинокритиков Аргентины Серебряный кондор в номинации Лучший дебют
 1998 — Премия Серебряный кондор в номинации Лучшая женская роль второго плана
 2001 — Премия Мартина Фьерро в номинации Лучшая женская роль в сериале
 Премия Konex в номинации Лучшая женская роль 
 2011 — Премия Мартина Фьерро в номинации Лучшая женская роль в сериале
 Премия Tato в номинации Лучшая главная женская роль 
 Премия Konex в номинации Лучшая женская роль в сериале 
 2018 — Премия Мартина Фьерро в номинации Лучшая женская роль в мини-сериале

Примечания

Ссылки 

 На сайте Кино Аргентины
 Фотогалерея

Модели Playboy